Adamin
 Adamit (kibuc)